Европско првенство у одбојци 2001. је било 22. по реду Европско првенство које се од 22. до 30. септембра одржавало у Бугарској. Титулу је освојила репрезентација Русије.

Групе

Први круг

Група А - Варна

Група Б – Софија

Финални круг

5.–8. место 
 Место одигравања: Варна

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Варна

1.–4. место 

{| width=95%
|- align=center
|  2° место  Италија
| Победник Европског првенства у одбојци за жене 2001.   Русија4° титула| 3° место  Бугарска
|} 
 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч:   Антонина Зетова

 Најбољи поентер:   Антонина Зетова

 Најбољи нападач:   Јелизавета Тишченко

 Најбољи блокер:   Мануела Леџери

 Најбољи техничар: '''  Ирина Жукова

Спољашње везе 
 Резултати 
 ЦЕВ резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Бугарској
Одбојка у 2001.